Kvinnostaden kan syfta på:

 Kvinnostaden (bok) – en bok av Christine de Pisan utgiven 1405
Kvinnostaden (film) (originaltitel: La città delle donne)– en film av Federico Fellini med Marcello Mastroianni originaltitel: La città delle donne
Den nya kvinnostaden – en Augustnominerad bok av Nina Burton